Le Gaelic Football Provence  est un club sportif basé à La Fare-les-Oliviers pratiquant le football gaélique. 
Il est affilié à la Fédération de Football Gaélique en France ainsi qu'à la GAA et participe au championnat de France.

Le logo a un taureau noir : symbole de la puissance

Histoire 
En juillet 2014, emmenée par des passionnés ayant déjà pratiqué ce sport irlandais ailleurs en France, l'équipe provençale de football gaélique  effectue ses premières séances d'entraînement-initiation sur le complexe sportif de la Duranne à Aix-en-Provence.   

L'association Gaelic Football Provence est créé le 24 janvier 2015, ayant pour objectif le développement du football gaélique masculin et féminin dans l'aire de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, et au-delà dans toute la Provence avec des antennes à Toulon ou Avignon ainsi que la participation aux différents championnats nationaux à court terme.
Lors de cette première année,  le GF Provence participe au tournoi de Bordeaux comptant pour les championnats de France ainsi qu'à un tournoi amical à Aubervilliers.
Le 6 juin 2015, les provençaux participent à leur première phase finale du championnat de France à Guérande. 
Placés dans le groupe de Division 3, le GFP termine à la quatrième place après avoir notamment battu la formation de Naives.

Le 31 janvier 2016, le club est invité à participer, en compagnie de l'équipe des Azur Gaels, au lever de rideau du match de top 14 opposant Le RC Toulon au Stade Français sur la pelouse de l'Allianz Riviera de Nice.
Une grande première dans l'histoire de ce sport en France. Les Provençaux remportent ce match 1-07/3-00 soit 10 à 9.

Le 26 mars 2016, le Gaelic Football Provence organise son premier tournoi fédéral comptant pour le championnat de France et termine 3e sur cinq équipes après une ultime victoire sur Lyon (4-03/0-02).

Après avoir participé aux tournois fédéraux de Bordeaux et Toulouse, le GFP se déplace à Clermont le 11 juin 2016. Passée la défaite initiale contre Lyon, les provençaux s'imposent pour la première fois contre une formation bretonne, et battent Lorient de deux points.
L'équipe s'incline contre Bordeaux en quarts de finale  avant de remporter ses matchs de classement contre Azur et Guérande pour achever sa deuxième saison sur une cinquième place de Division 2.

À la rentrée de septembre 2016, en parallèle aux entrainement classiques effectués à La Fare les Oliviers, le club systématise les séances d'entrainement sur le complexe sportif du Val de l'Arc à Aix-en-Provence qui permettent d'attirer un public estudiantin plus nombreux.

La saison 2017 voit l'équipe provençale atteindre sa première finale d'un tournoi fédéral. Lors du premier tournoi mineur de l'année organisé à Nice au mois de mars, le GFP bute sur Bordeaux 1-02/1-05 après avoir battu le champion de France en titre Toulouse et les locaux d'Azur Gaels en demi-finale. 
En avril, les "taureaux" atteignent les demi-finales du tournoi majeur de Niort. Le Gaelic Football Provence se classe finalement cinquième du championnat fédéral.

En outre, et dans le cadre du festival européen des sports traditionnels , le GFP organise le 13 mai 2017 la première Massilia Cup, rassemblant les espagnols de Gaelicos Gran Sol (Barcelone), les formations bretonnes de Rennes et Vannes ainsi que les Clermont Gaels.

Le 17 février 2018, la Provence se classe 3ème du tournoi de Paris disputé au stade Raoul-Montbrand à Pantin. battus par les Paris Gaels GAA en demi-finale, les joueurs de la Fare-les-Oliviers dominent pour la première fois de leur histoire le club de Clermont-Ferrand lors de la petite finale (2-05/0-09).

Un mois plus tard, le 17 mars 2018,jour de la Saint Patrick, le GFP remporte son tout premier tournoi fédéral en s'imposant à domicile face à Bordeaux (2-10/2-05) 

Le club provençal décroche lors du tournoi majeur de Toulouse sa qualification pour les finales de Division 1 (le plus haut niveau national) en disputant et perdant la finale face à Paris après avoir vaincu Bordeaux en demi-finale.

Palmarès 
Saison 2014 - 2015 : 
 Championnat de France Division 3 ( national)

Saison 2015 - 2016 : 
 Championnat de France Division 2 ( national)

Saison 2016 - 2017 : 
 Finaliste du tournoi mineur de la côte d'Azur (1ère manche du Championnat fédéral)

5e du Championnat fédéral 
7e Championnat de France Division 2 (13e rang national)

Saison 2017/2018 :
Vainqueur du tournoi mineur de Provence (4ème manche du championnat fédéral)
Finaliste du tournoi majeur de Toulouse
3e du championnat fédéral 
3e du championnat de France de Division 1 (meilleur classement de l'histoire du club)

Rivalité 
Avec la création en octobre 2015 d'un second club de football gaélique dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur -les Azur Gaels (Antibes)-
, une rivalité locale se met en place. Le premier match opposant les deux équipes se tient le 12 décembre 2015 et voit la formation provençale s'imposer, remportant ainsi la "cigale d'or" mise en jeu à l'occasion de chaque rencontre entre les deux clubs, qu'elle soit amicale ou officielle. 
Le GFP conserve le trophée le 31 janvier 2016 après sa victoire sur les azuréens lors du match exhibition disputé à l'Allianz Riviera de Nice.
À l'issue de la saison 2015/2016 le GFP s'est imposé à deux reprises lors des compétitions officielles  (lors des tournois de Toulouse et de Clermont) pour une défaite à domicile au tournoi de Provence.

Le 25 mars 2017, à l'occasion du tournoi fédéral mineur organisé par Azur à Saint-Laurent-du-Var, le GFP s'impose en 1/2 finale face au rival régional  (1-10/0-01) avant de s'incliner en finale face à Bordeaux (1-02/1-05).

Le 18 mars 2018, dans le cadre du tournoi mineur de Provence remporté par le Gaelic Football Provence, ces derniers infligent au club azuréen la plus lourde défaite dans l'histoire des confrontations opposant les deux clubs (28-1).

Devise 
La devise latine du club, , pouvant se traduire par "l'obstacle augmente mon ardeur", se veut emblématique de l'état d'esprit animant le club et ses fondateurs dès l'origine. Il fait également référence à la devise de Châteauneuf-de-Gadagne, village vauclusien berceau du Félibrige, affirmant ainsi à l'image des équipes irlandaises de comté, un lien étroit avec la culture et l'histoire régionale.

Effectif (2015-2016) 
Entraîneur-joueur: Alfonso Duca

Effectif masculin(2016-2017) 
Entraîneur-joueur: Alfonso Duca

Effectif masculin(2017-2018) 
Président: Alfonso Duca
Entraîneur: Rémi Bremand

Articles connexes 
Football gaélique
Football gaélique en France

Notes et références

Liens externes 
Site officiel

Équipe de football gaélique
Club de sports gaéliques en France
Club sportif fondé en 2015
Sport dans les Bouches-du-Rhône
La Fare-les-Oliviers